Franz Tausch (Heidelberg, 1762 - Berlín, 1817), clarinetista i compositor alemany.
 Julius Tausch (Dessau, 1827 - Bonn, 1895), pianista, director d'orquestra i compositor alemany.